Slaveïkovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Славейково) :
Slaveïkovo, village bulgare de l'obchtina de Dryanovo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Slaveïkovo, village bulgare de l'obchtina de Provadiya, situé dans l'oblast de Varna ;
Slaveïkovo, village bulgare de l'obchtina d'Elkhovo, situé dans l'oblast de Yambol.